Spam steht für:
 Aktienspam, massenhafter Versand von E-Mails mit Werbung für eine Aktie zu Kursmanipulationen
 Dosenfleisch der Firma Hormel Foods Inc., siehe Frühstücksfleisch
 Formular-Spam, verdeckter E-Mail-Versand, siehe E-Mail-Injektion
 Referrer-Spam, Sonderform des Suchmaschinen-Spamming
 Spam, massenhafter unaufgeforderter Versand von elektronischen Nachrichten
 Suchmaschinen-Spamming, Manipulationen von Suchmaschineneinträgen mit irrelevanten Informationen 
 Dosenfleisch im Spam-Sketch der englischen Komikergruppe Monty Python

SPAM steht für:
 The Spaghetti & Pulsar Activating Meatballs, Fliegendes Spaghettimonster, die Gottheit einer im Juni 2005 vom US-amerikanischen Physiker Bobby Henderson gegründeten Religionsparodie

Siehe auch:

Abkürzung